A Szennaja Ploscsagy ( egy metróállomás Oroszországban, Szentpétervárott a szentpétervári metró 2-es   metróvonalán.

Nevezetességek a közelben

Metróvonalak
Az állomást az alábbi metróvonalak érintik:

Kapcsolódó állomások
A metróállomáshoz az alábbi állomások vannak a legközelebb:

Kapcsolódó szócikkek 
 Szentpétervár metróállomásainak listája

Irodalom 
 Любош Г. А. Ленинградский метрополитен имени В. И. Ленина. — Л.: Лениздат, 1980. — 72 с.

További információk 

Szentpétervári metró
1963-ban megnyílt vasútállomások